Сезон «Верес» (Рівне) 2022—2023 — 27-й сезон рівненського «Вереса» у чемпіонатах України та 6-й сезон клубу в Прем'єр-лізі.

Склад команди

Трансфери

Літнє трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Зимове трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Сезон

Чемпіонат України

Статистика матчів

Матчі

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

Станом на: 18 березня 2023

Бомбардири 

Станом на: 18 березня 2023

Сухі матчі 

Станом на: 18 березня 2023

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 18 березня 2023

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Примітки 

Верес Рівне
Сезони ФК «Верес» Рівне